El término supersonic (en español: supersónico) puede referirse a:

 Supersonic, sencillo debut de la banda británica Oasis que aparece en su álbum debut Definitely Maybe, lanzado el 11 de abril de 1994.
 Supersonic, canción de la banda británica Jamiroquai que aparece en su cuarto álbum de estudio Synkronized, publicado el 13 de septiembre de 1999.